Kümmernitz steht für:
 Kümmernitz (Dömnitz), einen rechten Nebenfluss der Dömnitz in Brandenburg
 Kümmernitz (Havelberg), einen Ortsteil der Hansestadt Havelberg in Sachsen-Anhalt

Siehe auch
 Kümmernitztal